Марсіанські яри — невеликі мережі вузьких ровів і пов’язаних з ними відкладень на схилі планети Марс. Названі за схожістю із земними балками      . Вперше виявлені на зображеннях Mars Global Surveyor, вони трапляються на стрімких схилах, особливо на стінках кратерів. Зазвичай кожен яр має дендритну нішу, віялоподібні утворення біля основи та один рів .
Вважається, що яри відносно молоді, оскільки мають мало кратерів, якщо вони взагалі є. Підклас ярів також трапляється врізаними в піщані дюни , які самі по собі вважаються молодими. Лінійні яри дюн тепер вважаються повторюваними сезонними особливостями . 
Більшість ярів утворена під кутом 30 градусів до полюса в кожній півкулі, з більшою кількістю - південній півкулі. Дослідження виявили, що яри виникають на схилах, звернених у різні боки . Більша кількість ярів є на схилах, звернених до полюса, особливо від 30° до 44°. У північній півкулі вони були знайдені в Аркадії Планітія, Темпе Терра, Ацидалійській рівнині та Рівнині Утопія .
На півдні багато ярів виявлені на північному краю басейну Аргір, у північній частині Ноахіс Терра, вздовж стінок виносних ровів Еллади. Нещодавно дослідили 54 040 зображень, які охоплювали 85% поверхні Марса, і виявили 4861 окрему форму рельєфу (наприклад, окремі кратери, насипи, долини тощо), які загалом складали десятки тисяч окремих ярів. . У ході досліджень причина марсіанських ярів змінилася з недавньої рідкої води на шматки сухого льоду, що рухаються крутими схилами, але дослідження тривають. На підставі їх форми, розмірів, позицій і розташування серед об’єктів, які, як вважають, багаті льодом, і очевидної взаємодії з ними, багато дослідників вважають, що процеси, що утворюють яр, пов'язані з водою . При порівнянні частин яру здається, що велика частина території могла містити воду та лід, які зникли . Оскільки яри такі молоді, можна припустити, що рідка вода була присутня на Марсі в його недавньому геологічному минулому, що подіяло на потенційну придатність для життя сучасної поверхні. 10 липня 2014 року NASA повідомило, що яри на поверхні Марса здебільшого утворені сезонним замерзанням вуглекислого газу (CO 2), а не рідкої води, як вважалося .

Утворення 

Після відкриття ярів появилося багато гіпотез для їх пояснення .
Однак, як і в звичайному розвитку науки, деякі ідеї ставали правдоподібнішими, ніж інші. Незважаючи на те, що деякі яри нагадували селеві потоки на Землі, було виявлено, що багато ярів - на схилах, які не були достатньо крутими для типових селевих потоків. Розрахунки показали, що тиск і температура не можуть спричинити появу рідкого вуглекислого газу. Крім того, звивиста форма ярів вказувала, що потоки були повільнішими, ніж те, що було б створено в потоках уламків або виверженнях з-під землі рідкого вуглекислого газу. Рідкий вуглекислий газ вибухнув би в розрідженій марсіанській атмосфері. Оскільки рідкий вуглекислий газ вивергається на 100 метрів, рови повинні бути розривними, але так не є. Згодом більшість гіпотез були звужені до рідкої води, що надходить із водоносного горизонту, від танення біля основи старих лідниць (або снігових покривів) або від танення льоду в землі, коли клімат був теплішим. 
Зображення крупним планом за допомогою HiRISE показали деталі, які підтверджують ідею про наявність рідини. Зображення показують, що рови утворювалися кілька разів. Менші рови були знайдені у великих долинах, що свідчить про те, що після утворення долини інша утворилася пізніше. Багато ровів проходили різними шляхами в різний час. Обтічні форми, як краплеподібні острівці, були поширені в деяких ровах . Наступна група світлин ярів ілюструє деякі форми, які спонукають дослідників до думки, що вода все таки брала участь у створенні принаймні деяких з ярів.

Однак у дослідженні, опублікованому в жовтні 2010 року, припускається, що деякі яри на піщаних дюнах можуть утворюватися через накопичення твердого вуглекислого газу в холодні зимові місяці . 10 липня 2014 року NASA повідомило, що яри на поверхні Марса здебільшого утворені сезонним замерзанням вуглекислого газу (CO 2), («сухим льодом»), а не рідкою водою, як вважалося.
Причини утворення  цих ярів все ще обговорюються. Деякі дослідження стверджують, що головною причиною утворення є танення ґрунтового льоду або снігового покриву. Було вивчено понад 54 000 зображень, які охопили близько 85% поверхні планети .

Водоносні горизонти
Більшість витоків ярів є на одному рівні, ніби вода виходила з водоносного горизонту. Різні вимірювання та розрахунки показують, що рідка вода може існувати у водоносних горизонтах на звичайних глибинах, де починаються яри. Одним із варіантів цієї моделі є підвищення температури магми. Вона могла розтопити лід у ґрунті та викликати потік води у водоносних горизонтах. Поверхня може складатися з пористого пісковика. Водоносний шар буде розташований поверх іншого шару, який перешкоджає спусканню води вниз. Оскільки вода у водоносному шарі не може спускатися вниз, єдиний напрямок, у якому може текти захоплена вода, – горизонтальний. Згодом вода може витікати на поверхню, коли водоносний горизонт досягає розриву, як стіна кратера. У результаті потік води може роз’їсти стіну, утворивши яри . Водоносні горизонти досить поширені на Землі. Хорошим прикладом є «Плачуча скеля» в  національному парку Зайон,  штат Юта 
. Однак припущення про те, що водоносні шари утворили яр, не пояснює появу ярів на окремих вершинах, таких як горбки та центральні вершини кратерів. Також на піщаних дюнах, схоже, присутній інший тип яру. Водоносні горизонти потребують широкої зони збору, якої немає на піщаних дюнах або на ізольованих схилах. Незважаючи на те, що більшість оригінальних ярів, які ми бачили, здавалося, походять з того самого шару на схилі, деякі винятки з цієї моделі були знайдені . Приклади ярів, що виходять з різних рівнів, показано нижче на зображенні ярів у кратерах Лозе та Росса.

Сніговий покрив
Велика частина поверхні Марса вкрита товстою гладкою мантією, яка вважається сумішшю льоду та пилу .
Ця багата льодом мантія, товщиною в кілька метрів, місцями має нерівну текстуру, схожу на поверхню баскетбольного м’яча. Мантія може бути схожою на льодовик, і за певних умов лід, який змішується в мантії, може розтанути і стікати вниз схилами, утворюючи яри
.
Розрахунки показують, що стоки можуть відбуватися через кожних 50 марсіанських діб і за сучасних умов 27 28.
Оскільки на цій мантії мало кратерів, мантія вважається відносно молодою. Чудовий вигляд цієї мантії показаний нижче на зображенні краю кратера Птолемея, як це видно на HiRISE. Багата льодом мантія може бути результатом зміни клімату. Зміни орбіти та нахилу Марса викликають значні зміни в розподілі водяного льоду від полярних регіонів до широт. У певні кліматичні періоди водяна пара залишає полярний лід і потрапляє в атмосферу. Вода повертається на землю в нижчих широтах у вигляді інею або снігу, щедро змішаного з пилом. Атмосфера Марса містить велику кількість дрібних частинок пилу. Водяна пара буде конденсуватися на частинках, а потім падати на прверхню через додаткову вагу водного покриття. Коли Марс є під найбільшим нахилом або кутом, до 2 см льоду можуть бути видалені з літньої крижаної шапки та відкладені в середніх широтах. Цей рух води може тривати кілька тисяч років і створювати сніговий шар товщиною приблизно до 10 метрів. Коли лід у верхній частині покривного шару повертається в атмосферу, він залишає за собою пил, який ізолює лід, що залишився. 

Коли порівняли схили, орієнтацію та висоту тисяч ярів, побачили чіткі закономірності. Вимірювання висот і схилів балок підтверджує ідею, що снігові покриви або льодовики пов’язані з балками. На крутіших схилах більше тіні, яка зберігає сніг. На високих висотах набагато менше ярів, оскільки лід має тенденцію до більшої сублімації в розрідженому повітрі на більшій висоті. Наприклад, у чотирикутнику Таумасії є багато  кратерів з крутими схилами. Але їх висота настільки велика, що там нема достатнього тиску, щоб утримати лід від сублімації (прямого переходу з твердої речовини в газ). Отже, там нема ярів. Велике дослідження, проведене з використанням даних Mars Global Surveyor за кілька років, показало, що яри, як правило, є на схилах, звернених до полюсів. На цих схилах є більше тіні, яка не дасть снігу танути та дозволить накопичувати великі снігові покриви. Загалом, зараз оцінюється, що в періоди великого нахилу льодовикові шапки будуть танути, викликаючи підвищення температури, тиску та вологи. Тоді волога накопичуватиметься у вигляді снігу в середніх широтах, особливо в більш затінених місцях. У певну пору року сонячне світло розтопить сніг, у результаті чого утворяться яри. Нещодавно вперше були виявлені прямі докази існування цих снігових покривів, які показують, що ця мантія справді складається з <~1% пилу та льоду . Зміни, які спостерігаються в ярах протягом кількох марсіанських років, показують, що пиловий лід, який сьогодні оголюється, зникає, тане, утворюючи рови всередині мантії та породах під нею .

Танення атмосферного льоду

Третя теорія полягає в тому, що зміни клімату можуть бути такими, що лід осідає з атмосферних парів на поверхню, тає і утворює яри.  Під час теплішого клімату перші кілька метрів ґрунту можуть відтанути і створити «потік уламків», подібний до тих, що виникають на сухому та холодному східному узбережжі Гренландії.  Оскільки яри виникають на крутих схилах, для початку потоку необхідно лише невелике зниження міцности частинок ґрунту на зсув.  Невеликої кількості рідкої води з талого ґрунтового льоду може бути достатньо, щоб призвести до ерозії. . Однак цілком імовірно, що лід, який відкладається в порах ґрунту в землі, повертатиметься в атмосферу, а не танутиме. Подібне розповсюдження пористого льоду також спостерігалося на місці посадки «Фенікс» .

Останні зміни в ярах
Як тільки яри були виявлені, дослідники почали шукати можливі зміни. До 2006 року такі зміни були виявлені . Встановлено, що зміни могли відбутися в результаті сухих гранульованих потоків, а не під дією текучої води. .
Завдяки продовженню спостережень виявлені інші зміни у кратері Газа та інших. Рови розширені на 0,5-1 метра, пересунуті валуни метрового розміру, переміщені сотні кубічних метрів ґрунту. Підраховано, що яри можуть утворюватися за нинішніх умов лише один раз на 50–500 років. Хоча рідкої води мало, при теперішніх геологічних і кліматичних процесах можуть утворюватися яри. Проте деякі яри в минулому, можливо, були створені через зміни погоди, було більше води, можливо, від талого снігу. Оскільки зміни відбуваються взимку і навесні, експерти схильні припускати, що яри утворилися з вуглекислого льоду (сухого льоду). При недавніх дослідженнях використовувалися камери High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) для дослідження ярів на 356 ділянках, починаючи з 2006 року.  Активне утворення ярів спостерігається на 38 ділянках. Зображення до і після показали, що час цієї діяльности збігся із сезонним замороженням вуглекислого газу та температурами, які не дозволили б мати рідку воду. Коли іній з сухого льоду перетворюється на газ, він може забезпечувати ліпшу ховзькість сухого матеріалу, особливо на крутих схилах. У деякі роки лід, товщиною з 1 метр, викликає сходження лавин. Цей іній містить переважно сухий лід і невелику кількість водяного льоду .
Спостереження за допомогою HiRISE показують велику активність у ярах південної півкулі. Помічений значний розріз рову та масові потоки. Звивисті рови, які, як вважалося, потребували рідкої води для їх утворення, були помічені протягом кількох останніх років. Час активности яру є сезонним і відбувається в період, коли присутній сезонний мороз і відлига. Ці спостереження підтверджують модель, у якій нині активне утворення яру зумовлене головним чином сезонним замороженням вуглекислоти (CO 2), яка під високим тиском на поверхні може спричинити селеві потоки. Умови, які можуть призвести до цього, є в широтах, де трапляються яри. Це дослідження було описано в пізнішій статті під назвою «Утворення ярів на Марсі через селеві потоки, викликані сублімацією CO2». CO 2 холодною зимою накопичується на шарі вічної мерзлоти, який складається з льодовикового бруду. Коли навесні починається більш інтенсивне сонячне світло, світло проникає через напівпрозорий шар сухого льоду, нагріваючи поверхню. Лід (CO 2) поглинає тепло і перетворюється з твердої речовини на газоподібну. Цей газ створює тиск, оскільки він затримується між льодом і мерзлим ґрунтом. Згодом тиск зростає настільки, що утворюється вибух крізь лід. Частинки ґрунту змішуються з газом під тиском і діють як рідина, яка може стікати вниз схилом та утворювати яри.
У версії зі замороженим вуглекислим газом є труднощі при спробі пояснити ерозію гірських порід. Хоча є значні докази того, що іній CO 2 транспортує сипучі матеріали, здається малоймовірним, що сублімований газ (CO 2) може розмивати скелі, утворюючи яр. 
Використовуючи дані компактного розвідувального спектрометра для Марса (CRISM) і наукового експерименту з високою роздільною здатністю (HiRISE) на орбітальному кораблі Mars Reconnaissance Orbiter, дослідники вивчили понад 100 марсіанських ярів і не знайшли доказів того, що конкретні мінерали більш імовірно пов’язані з ярами, або з утворенням гідратованих мінералів, які були б утворені недавньою рідкою водою. Це дослідження додає докази того, що рідка вода не була залучена до утворення ярів. Однак, як описано вище, кількість рідкої води, яка, як вважають, утворюється в умовах, близьких до замерзання, від танення снігових покривів, навряд чи спричинить хімічне вивітрювання. 
Деякі дослідники вважають, що утворення яру може включати як сухий лід, так і рідку воду.

Як зміна нахилу діє на клімат

Вважається, що кілька мільйонів років тому нахил осі Марса становив 45 градусів замість нинішніх 25 градусів .
Його нахил сильно змінюється, оскільки два його крихітні супутники не можуть стабілізувати його, як наш відносно великий Місяць робить із Землею .
Під час таких періодів великого нахилу літні промені Сонця попадають на поверхню кратера в середніх широтах, тому поверхня залишається сухою.

Прямі сонячні промені запобігають накопиченню снігу в кратерах середніх широт, коли нахил Марса великий. При великому нахилі крижані шапки на полюсах зникають, товщина атмосфери та вологість в атмосфері зростають. Ці умови викликають появу снігу та інею на поверхні. Однак будь-який сніг, який випадає у прохолодну пору доби, зникає вдень. З наближенням осені схили цілу добу залишаються в тіні. Тінь спричиняє накопичення снігу протягом осені та зими.

До зими велика маса снігу накопичиться у зверненому до полюса боці кратера. Влітку цей сніг буде танути, утворюючи яри.
Навесні в певний момент ґрунт буде настільки теплим, а тиск повітря - високим, що рідка вода утворюваттметься в певний час доби. Води може бути достатньо для утворення ярів. Або вода може просочитися ґрунтом і згодом спуститися вниз у вигляді селевого потоку. Яри ​​на Землі, утворені цим процесом, нагадують марсіанські яри. Великі зміни в нахилі Марса пояснюють як зв'язок утворення ярів у певних широтах, так і той факт, що переважна більшість ярів існує на тінистих, звернених до полюсів схилах. Моделі підтверджують припущення, що змін тиску і температури під час великого нахилу достатньо, щоб рідка вода брала участь у створенні ярів. Дослідження, опубліковане в січні 2015 року, показує, що ці сезонні зміни могли відбутися протягом останніх двох мільйонів років (між 400 000 - 2 000 000 років тому), створюючи умови, придатні для утворення ярів через танення льоду .

Супутні ознаки ярів
На деяких крутих схилах, окрім ярів, є й інші особливості. Біля основи деяких ярів можуть бути вигнуті гряди або западини. Уздовж схилів, як і на спохівах кратера, лід часто накопичується під час певних фаз марсіанського кліматичного циклу. Коли клімат змінюється, цей лід може сублімуватися в тонку марсіанську атмосферу. Таке ж робить і сухий лід на Землі. Отже, коли лід біля основи крутого схилу сублімується, утворюється лопатеподібна западина. Цей потік згори розтягуватиме поверхневі скелясті уламки, утворюючи таким чином поперечні тріщини. Такі утворення отримали назву «пральних дощок», оскільки вони нагадують старомодні пральні дошки .

Частини ярів і деякі пов’язані з ними особливості показані нижче на зображеннях HiRISE.

Зображення ярів у різних квадранглах (чотирикутниках)

Phaethontis
є місцем з багатьма ярами, які можуть бути утворені текучою водою. Деякі з них знайдені в Горгонум Хаос  і в багатьох кратерах поблизу великих кратерів Коперник і Ньютон .

Eridania

Рівнина Аргір

Thaumasia

Квадрангл Mare Acidalium

Квадрангл Arcadia

Diacria

Noachis

Квадрангл Casius

Ismenius Lacus

Iapygia

Hellas

Яри ​​на дюнах
Яри на Марсі трапляються і на деяких дюнах. Вони дещо відрізняються від ярів в інших місцях, таких як схили кратерів. Яри ​​на дюнах, здається, мають однакову ширину на великій відстані і часто закінчуються ямою, а не розгалуженням. Вони часто мають лише кілька метрів у попереку з обривними берегами . Багато з цих ярів є на дюнах у квадраті Расселлі. Взимку на дюнах накопичується сухий лід. Після того, як сухий лід зникає, видно нові рови. Ці яри можуть бути спричинені рухом брил сухого льоду, що сповзають вниз крутим схилом, або, можливо, сухий лід починає рухатися піском . У тонкій атмосфері Марса сухий лід перетворюється на вуглекислий газ .

Примітки